Hårslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hårslev Kirke (Nordfyns Kommune) – en kirke i Hårslev Sogn i Nordfyns Kommune
 Hårslev Kirke (Næstved Kommune) – en kirke i Hårslev Sogn i Næstved Kommune